Darclée - rumuński film fabularny z roku 1960 w reżyserii Mihaia Iacoba.

Film poświęcony życiu i karierze artystycznej rumuńskiej śpiewaczki operowej, pochodzenia greckiego - Hariclei Darclée.

W 1961 film był wyświetlany w polskich kinach pod tytułem: Na scenach świata. W tym samym roku nominowany do Złotej Palmy na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes.

Obsada
 Silvia Popovici jako Hariclea Darclée
 Victor Rebengiuc jako Iorgu Hartulari
 Marcel Anghelescu
 Costache Antoniu
 Chris Avram
 Geo Barton
 Jules Cazaban
 Ion Dichiseanu
 Toma Dimitriu
 Fory Etterle
 Ion Manu
 Stefan Mihailescu-Braila
 Nelly Nicolau
 Amza Pellea
 Eugenia Popovici
 Nae Roman

Bibliografia
 Darclee, Filmowy Serwis Prasowy 1961/16, s.26-27.

Linki zewnętrzne 
 
 

Rumuńskie filmy z 1960 roku
Rumuńskie filmy biograficzne
Rumuńskie dramaty filmowe